San José lub San Jose

 San José hiszp.: Święty Józef
 San José – stolica Kostaryki

Miejscowości w USA 
 San Jose – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Graham
 San Jose – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel
 San Jose – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
 San Jose – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 San Jose – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 San Jose – miejscowość w Marianach Północnych (terytorium stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi), na wyspie Saipan

Lokalizacje na Filipinach 
 San Jose – miasto w prowincji Dinagat Islands (region Caraga)
 San Jose – miasto w prowincji Nueva Ecija (region Central Luzon)
 San Jose del Monte – miasto w prowincji Bulacan (region Central Luzon)

Gminy w Hondurasie 
 San José – gmina w departamencie Choluteca
 San José – gmina w departamencie Copán
 San José – gmina w departamencie La Paz

Miejscowości w Gwatemali 
 San José – miejscowość w departamencie Petén
 San José – miejscowość w departamencie Escuintla
 San José La Arada – miejscowość w departamencie Chiquimula
 San José Chacayá – miejscowość i siedziba gminy w departamencie Sololá

Lokalizacje w Urugwaju 
 San José de Mayo – miasto w departamencie San José
 San José – departament na południu kraju
 San José – rzeka w Urugwaju

Inne znaczenia 
 San José – miasto w Argentynie, w prowincji Entre Ríos
 San José − miasto w Argentynie, w prowincji Catamarca
 San José – miejscowość w Boliwii
 San Jose – miejscowość w Belize
 San Jose – miejscowość na Marianach Północnych
 San José – prowincja Kostaryki
 San José – miejscowość w Kolumbii
 San José (stacja metra) – stacja metra w Buenos Aires
 San José – galeon hiszpański, zatopiony w 1708 roku, przez Brytyjczyków.

Zobacz też 
 Saint-Joseph – ujednoznacznienie